Achille Runner (1870-1940), un compositeur français.

Runner peut aussi désigner :
 Runner, une œuvre musicale de Steve Reich.

Voir aussi 
 Runner in the Night, une chanson du groupe britannique Ryder
 Runner, Runner, un film policier américain de Brad Furman sorti en 2013
 Runner 2, un jeu vidéo de plates-formes en rythme développé par Gaijin Games et édité par Aksys Games, sorti le 26 février 2013